Plajberk (slowen.) bezeichnet:
 Plajberk pri Beljaku, Bad Bleiberg, Gemeinde in Kärnten
 Slovenj Plajberk, Windisch Bleiberg, Katastralgemeinde von Ferlach

Siehe auch:
 Pliberk (Bleiburg)